Ford Puma kan referere til to forskellige bilmodeller produceret af Ford:
 Ford Puma (1997) − en sportscoupé produceret mellem 1997 og 2002
 Ford Puma (2019) − en SUV produceret siden 2019